Ramos puede hacer referencia a:

 Plural de la palabra ramo.

Apellido 
 Ramos, apellido:

Personajes con el apellido Ramos 
 Adrián Ramos, futbolista colombiano.
 Alfredo Ramos, ingeniero y político venezolano.
 Albert Ramos, tenista español.
 Carlos Ramos Rivas, político venezolano.
 Chucho Ramos, beisbolista venezolano.
 Demetrio Ramos Pérez, historiador y académico español.
 Dino Ramos, compositor, autor y animador de televisión argentino.
 Eulalia Ramos, heroína de la Guerra de Independencia de Venezuela.
 Fidel Ramos, político y militar filipino.
 Graciliano Ramos, escritor brasilero.
 Henry Ramos Allup, político venezolano.
 Joan Ramos, dibujante, pintor, grabador, escultor e ilustrador español.
 José Luis Ramos, humanista, literato, editor, periodista y filólogo venezolano.
 José Manuel Ramos-Horta, presidente de Timor Oriental.
 Juan Ramos de Lora, sacerdote y filósofo venezolano. 
 Julio Ramos, periodista y empresario argentino.
 Kimberly Dos Ramos, actriz venezolana.
 Matías Ramos Mejía, militar argentino.
 Miguel Ramos, actor y modelo colombiano.
 Nancy Ramos, cantante venezolana.
 Pedro Antonio Ramos, músico venezolano.
 Pedro Estanislao Ramos, militar venezolano.
 Peter John Ramos Fuentes, jugador de baloncesto puertorriqueño. 
 Raúl Ramos Giménez, político venezolano.
 Sergio Ramos, futbolista español.
 Víctor Guillermo Ramos Rangel, músico y compositor venezolano.
 Wilson Ramos, beisbolista venezolano.
 Rafael Guerra Ramos, político venezolano.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 José Ramos.
 Jorge Ramos.
 Juan Ramos.
 Pedro Ramos.

Desambiguaciones de apellido compuesto 
 Ramos Mexía, desambiguación.

Autores de nombres botánicos 
 Ramos - Clara Hilda Ramos fl. 1989.
 S.Ramos - Soledad Ramos Maqueda fl. 2002.

Divisiones administrativas

Argentina 
 Ramos Mejía, ciudad en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
 Ramos Otero, ciudad en el partido de Balcarce, provincia de Buenos Aires.

Brasil 
 Celso Ramos, municipio del estado de Santa Catarina.
 Governador Celso Ramos, municipio del estado de Santa Catarina.
 Marcelino Ramos, municipio del estado de Santa Catarina.
 Vidal Ramos, municipio del estado de Santa Catarina.

España 
 Los Ramos (C.P. 04271), localidad de la provincia de Almería.
 Los Ramos (C.P. 30589), pedanía de la región de Murcia.
 Zarcilla de Ramos (C.P. 30810), pedanía de la región de Murcia.

Filipinas 
 Ramos, ciudad de la provincia de Tarlac.
 Ramos,  barrio del municipio  de Balábac perteneciente a la provincia  de Paragua, en Mimaro, Región IV-B.

México 
 Ramos Arizpe, ciudad del estado de Coahuila.

Suiza 
 Ramosch, comuna del cantón de los Grisones.

Geografía

Filipinas 
 Isla de Ramos situada en Filipinas, adyacente a la de Paragua, en el grupo de Balábac.

Islas Salomón 
 Isla de Ramos situada en las islas Salomón, adyacente a la isla de Santa Isabel.

Religión 
 Domingo de Ramos, primer día de la Semana Santa en la religión católica.

Enlaces externos